Das Copenhagen Masters 2012 im Badminton war die 20. Auflage dieser Turnierserie. Es fand vom 27. bis zum 28. Dezember 2012 in Kopenhagen statt.

Endrundenresultate

Herreneinzel

Herrendoppel 
Mathias Boe erkrankte am Finaltag und wurde durch Mads Pieler Kolding ersetzt.

Mixed

Peter-Gade-Abschiedsspiel

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=87CCE361-86A1-45C8-BB57-80566440A077

2012
Badminton 2012